Die Sporck’schen Jäger ist der Titel von:

 Die Sporck’schen Jäger (Roman), Roman von Richard Skowronnek aus dem Jahr 1927
 Die Sporck’schen Jäger (1927), Verfilmung von Holger-Madsen aus dem Jahr 1927
 Die Sporck’schen Jäger (1934), Verfilmung von Rolf Randolf aus dem Jahr 1934